Bolshecapnia är ett släkte av bäcksländor. Bolshecapnia ingår i familjen småbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Småbäcksländor
Bolshecapnia